Sillkungfiskar (Regalecidae) är en familj av fiskar. Sillkungfiskar ingår i ordningen glansfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Regalecidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glansfiskartade fiskar